Алексе́й Не́стеров:
 Нестеров, Алексей Петрович (род. 1988) — российский баскетболист.
 Нестеров, Алексей Степанович (1924—1981) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Нестеров, Алексей Яковлевич (1651—1724) — обер-фискал Российской империи.